Mikel o Wasoes un nombre de origen vasco. Equivale en español a Miguel. Puede hacer referencia a varios artículos:

Nombre propio

Artistas
Mikel Abrego, músico español.
Mikel Atxaga, escritor y periodista español.
Mikel Azpiroz, músico español.
Mikel Erentxun, cantautor hispano-venezloano.
Mikel Errazkin, músico español.
Mikel Herzog, cantautor vasco.
Mikel Izal, vocalista español.
Mikel Kazalis, guitarrista y músico español.
Mikel Laboa, cantautor español.
Mikel Angel Lertxundi, escultor español.
Mikel Markez, cantautor español.
Mikel Urdangarin, cantautor español.
Mikel Urmeneta, dibujante y empresario español.
Mikel Valverde, historietista español.

Ciclistas
Mikel Artetxe, ex-ciclista español.
Mikel Astarloza, ex-ciclista español.
Mikel Bizkarra, ciclista español.
Mikel Gaztañaga, ciclista español.
Mikel Ilundain, ciclista español.
Mikel Landa, ciclista español.
Mikel Nieve, ciclista español.
Mikel Pradera, ex-ciclista español.
Mikel Zarrabeitia, ex-ciclista español.

Futbolistas
Mikel Aguirregomezkorta, futbolista español.
Mikel Alonso, futbolista español.
Mikel Amantegui, futbolista español.
Mikel Antía, exfutbolista español.
Mikel Aranburu, futbolista español.
Mikel Arguinarena, futbolista chileno.
Mikel Arruabarrena, futbolista español.
Mikel Balenziaga, futbolista español.
Mikel Dañobeitia, futbolista español.
Mikel González, futbolista español.
Mikel Iribas, futbolista español.
Mikel Kortina, exfutbolista español.
Mikel Labaka, futbolista español.
Mikel Lasa, exfutbolista español.
Mikel Martins Das Neves, futbolista español.
Mikel Rico, futbolista español.
Mikel Roteta, exfutbolista español.
Mikel Saizar, futbolista español.
Mikel Álvaro Salazar, futbolista español.
Mikel San José, futbolista español.
Mikel Touzón, entrenador de fútbol español.

Otros deportistas
Mikel Aguirrezabalaga, balonmanista español.
Mikel Bengoetxea, pelotari español.
Mikel Beroiz, pelotari español.
Mikel Cuadra, exbalonmanista español.
Mikel Elgezabal, atleta español.
Mikel Goñi, pelotari español.
Mikel Idoate, pelotari español.
Mikel Motos, balonmanista español.
Mikel Odriozola, atleta español.
Mikel Olazabal, pelotari español.
Mikel Scicluna, luchador profesional maltés.
Mikel Txoperena, pelotari español.
Mikel Unanue, pelotari español.

Políticos
Mikel Arana, político español.
Mikel Arregi, político español.
Mikel Irujo, político español.
Mikel Zubimendi, político español, exmiembro de ETA.
Xabier Mikel Errekondo, político y exbalonmanista español.

Otros
Mikel Antza, terrorista español, exlíder de ETA.
Mikel Arriola, abogado y politólogo español.
Mikel Aspiazu, terrorista español, exlíder de ETA, conocido como Txeroki.
Mikel Azurmendi, antropólogo y catedrático español.
Mikel Buesa, activista y catedrático español.
Mikel Clemente, periodista español.
Mikel Dufrenne, filósofo francés.
Mikel Esnaola, matemático español.
Mikel Goikoetxea, terrorista español, exmiembro y víctima de ETA.
Mikel Iriondo, activista y catedrático español.
Mikel Karrera, terrorista español, exlíder de ETA.
Mikel Lejarza Eguía, agente encubierto español de la SECED en la ETA.
Mikel Lejarza Ortiz, comunicador audiovisual español.
Mikel Rotaeche, museólogo español.
Mikel Rouse, compositor estadounidense.
Mikel Sorauren, historiador y político español.

Cine
La muerte de Mikel, película española dirigida por Imanol Uribe.

Nombres masculinos
Nombres vascos